Crybaby или Cry Baby () могут означать:

Музыка

Альбомы 
 Cry Baby — дебютный студийный альбом американской певицы Мелани Мартинес, выпущенный 14 августа 2015 года на лейбле Atlantic Records.
 
 The Crybaby — двенадцатый студийный альбом американской сладж-метал-группы Melvins, изданный в 2000 году на лейбле Ipecac Recordings.
 
 Crybaby — третий микстейп американского хип-хоп-исполнителя Lil Peep, выпущенный 10 июня 2016 года независимо от лейблов.

Песни 
 «Cry Baby» — песня, первоначально записанная Гарнетт Мимс и Enchanters в 1963 году, а позже записанная рок-певицей Дженис Джоплин в 1970 году.
 
 «Cry Baby» — песня, написанная и сочинённая Мартином Ишервудом, стала дебютом Великобритании на конкурсе песни Евровидение-2003 и была исполнена дуэтом Jemini.
 
 «Cry Baby» — шестой официальный сингл с третьего студийного альбома американского соул-певца Си Ло Грина The Lady Killer.
 
 «Cry Baby» — песня американской певицы Мелани Мартинес с её дебютного студийного альбома с одноимённым названием (2015).
 
 «Crybaby» — песня американской певицы Мэрайи Кэри, выпущенная 20 июля 2000 года на лейбле Columbia Records в формате Дубль-А.
 
 «Crybaby» — песня английской исполнительницы Паломы Фейт, выпущенная в цифровом формате 31 августа 2017.

См. также 

 Плакса